Attoumane ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmed Ben Cheikh Attoumane (* 1938), komorischer Politiker
 Faouz Faidine Attoumane (* 1994), komorischer Fußballspieler
 Mohamed Attoumane (* 1981), komorischer Schwimmer